Большо́й Несвета́й — река в Ростовской области России, левый приток реки Тузлов (бассейн Дона).

Длина реки — 71 км (третий по длине приток Тузлова после Грушевки и Кадамовки), площадь водосборного бассейна — 966 км². Протекает по территории Красносулинского, Родионово-Несветайского, Аксайского районов и городского округа Новошахтинска.

Описание 

Берёт начало на южном склоне Донецкого кряжа, к северу от хутора Петровского Красносулинского района.  Протекает по равнинной степи. Течёт вначале на юг, у пгт Самбек поворачивает на юго-запад. У хутора Болдыревка принимает справа реку Керету. У хутора Поповка поворачивает на юго-восток. К северу от хутора Гребцово принимает слева реку Малый Несветай, свой крупнейший приток. Впадает в реку Тузлов с левой стороны, в 44 км от её устья, к северу от хутора Камышеваха Аксайского района.

Река весьма извилиста. На реке сооружены пруды.

Водный режим 
Река маловодная, течение медленное, в засушливые годы летом пересыхает. Питается подземными водами, в нижнем течении наблюдается прерывистое течение.

Животный мир 
В реке водится щука, окунь, тарань и краснопёрка.

Бассейн 
 б. Собачья (л) — приток: б. Букина
 б. Камышеваха (л)
 Керета (п) — приток: б. Малая Дубовая
 б. Солёная (л)
 б. Цингута (п)
 б. Дудикова (л)
 Малый Несветай (л) — притоки: б. Солёная, б. Бугровая, б. Каменная, Джельмента
 б. Кирбитова (п)

Населённые пункты 

 х. Петровский
 х. Личный Труд
 х. Шахтенки
 пгт. Самбек (Новошахтинск)
 х. Болдыревка
 х. Дарьевка
 х. Новотроицкий
 х. Поповка
 х. Павленков
 сл. Родионово-Несветайская
 сл. Кутейниково
 х. Гребцово
 х. Валовый
 х. Горизонт

См. также 
 Реки Ростовской области

Примечания

Литература 
 «Природа Ростовской области» — К. З. Яцута, глава 

Притоки Тузлова
Реки Ростовской области
Реки Новошахтинска